Кёк-Таш — топоним. Может означать:

 Кёк-Таш (пещера) — пещера на Алтае.

Киргизия 
 Кёк-Таш (посёлок) — посёлок в Киргизии.
 Кёк-Таш (Баткенский район) — село в Баткенском районе Баткенской области Киргизии.
  — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.
 Кёк-Таш (Таласская область) — село в Бакай-Атинском районе Таласской области Киргизии.